La Tourmente, film de Léonce Perret (1914)
 La Tourmente, film muet de Reginald Barker (1922)
 La Tourmente, film américain de William Wyler (1930)
 La Tourmente, livre d'Anne Robillard (2018à